Сапеляк — фамилия.
 Сапеляк, Андрей Михайлович (1919—2017) — епископ Украинской грекокатолической церкви, первый епископ епархии Покрова Пресвятой Богородицы в Буэнос-Айресе.
 Сапеляк, Степан Евстафиевич  (1951—2012) — советский поэт и прозаик, литературовед, публицист, правозащитник.